Нагаєвський — українське прізвище. Відомі носії:
 Поточняк Антін Григорович (1912—1984) — священик Української греко-католицької церкви, діяч Українського Руху Опору.
 Поточняк Ростислав Мирославович (*1948) — радянський та український футболіст і тренер.

українські прізвища